Sarre — estado federal da Alemanha
 Sarre (Vale de Aosta) — comuna da região Vale de Aosta, Itália
 Protectorado de Sarre — protectorado da França no actual estado alemão do Sarre

Desambiguações de topônimos